HMS Penelope je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Penelope (1778) 
 HMS Penelope (1783) 
 HMS Penelope (1798) 
 HMS Penelope (1829) 
 HMS Penelope (1867) 
 HMS Penelope (1914) 
 HMS Penelope (1918) 
 HMS Penelope (1935) 
 HMS Penelope (F127)

Penelope